Š’ je čínský termín, který může označovat

 Š’ (básně) – poezie, v užším pojetí básně následující poetickou tradici odvozenou od poezie Knihy písní, vesměs lyrické;
 Š’ (společenská vrstva) – společenská vrstva v Číně, původně nižší šlechta sloužící ve vojsku, později vzdělanci působící ve státní správě.